Vollenwyder ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Vollenwyder, Schweizer Organist, Vater von Martin Vollenwyder
 Martin Vollenwyder (* 1953), Schweizer Politiker (FDP), Sohn von Erich Vollenwyder

Siehe auch:
 Vollenweider